Акта́й — река в Татарстане, впадает в Куйбышевское водохранилище. Устье реки находится в 8,6 км по левому берегу Камского залива. Длина 89 км, площадь бассейна 981 км².

Исток у деревни Верхние Матаки Алькеевского района, устье у села Измери Спасского района.

Максимальный расход воды 422 м³/с. Среднегодовой слой стока в устье 71 мм. В верховьях пересыхает. Минерализация в межень 500—700 мг/л. Сток зарегулирован.

До образования Куйбышевского вдхр. впадала в левую протоку в нижнем течении реки Кама.

Притоки 
 5,1 км: Сушка (лв)
 43 км: Ромоданка (пр)
 45 км: Салманка (лв)
 58 км: Челнинка (пр)
 64 км: Вершина Актая (пр)
 Верхний Актай (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Камский участок Куйбышевского водохранилища от устья Камы до пгт Камское Устье без рек Шешма и Волга, речной подбассейн реки — нет. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Описание 
Берёт начало в местности с абсолютными высотами до 177 м на западе Алькеевского района. Протекает по открытой равнинной местности Заволжской низменности. В верховьях течёт на северо-восток-восток, далее постоянно сворачивает налево, образуя дугу, и лишь у самого устья резко меняет направление течения с юго-западного на северное.

Русло извилистое от села Каргополь в среднем течении до устья, сохранились многочисленные следы старых русел.

Пересечения с крупными автодорогами: 16К-0121 (часть маршрута Казань — Самара) (дважды) и 16К-0196 (часть маршрута Казань — Болгар).

Крупнейший населённый пункт на реке — село Базарные Матаки.

Относительно высокая густота деревень по берегам наблюдается ниже слияния с рекой Салманка. Всего в бассейне реки расположено 42 населённых пункта с общим населением  тысячи человек, из них почти половина проживает в селе Базарные Матаки.

Примечания 

Реки, впадающие в Камский залив
Реки Алькеевского района
Реки Алексеевского района Татарстана
Реки Спасского района Татарстана